Ловран је насељено место и седиште општине у Приморско-горанској жупанији, Република Хрватска.

Историја 
До територијалне реорганизације у Хрватској налазио се у саставу бивше велике општине Опатија.

Становништво 
На попису становништва 2011. године, општина Ловран је имала 4.101 становника, од чега у самом Ловрану 3.336.

Попис 1991. 
На попису становништва 1991. године, насељено место Ловран је имало 3.640 становника, следећег националног састава:

Референце

Спољашње везе 

Општина Ловран
Насељена места у Хрватској
Насељена места у Приморско-горанској жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској
Општине у Хрватској